peut désigner :
 , un journal cubain ;
 , un journal espagnol ;
 , un journal mexicain.